Church of St. John the Evangelist ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Church of St. John the Evangelist (Hunter, New York), NRHP-ID 04000352
 Church of St. John the Evangelist (Stockport, New York), NRHP-ID 72000827